Marco Cornaro (1286–1368) velencei dózse
Marco Cornaro (1406–1479) velencei patrícius, az előbbi dédunokája, Cornaro Katalin ciprusi királynő apja
Marco Cornaro (1482–1524) bíboros, Famagusta püspöke, az előbbi unokája